Hauermandl steht für:

 Zum Hauermandl ist ein Ausflugsgasthaus mit Heurigenlokal im Stadtteil Ebelsberg-Pichling in Linz, siehe Liste der Linzer Ausflugsgasthäuser
 Hauermandl (Grinzing) (Ursprünglicher Name: Zur Reblaus) war ein historisches mittelalterliches Winzerhaus, ein Heurigenbetrieb an der Cobenzlgasse 20 im Wiener Stadtteil Grinzing
 Hauermandl ist ein Weinbaugebiet im 19. Wiener Gemeindebezirk Döbling im Stadtteil Grinzing, siehe Liste der Rieden in Wien